

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua tiv
 TIV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tivat (Montenegro)

Altro 
Tiv — popolo dell'Africa occidentale